Авіарегістр МАК (АР МАК)
Мюллер-Армак Альфред